Сен-Поль-де-Ванс (, ) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас, кантон Вильнёв-Лубе. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Западный Кань-сюр-Мер (округ Грас).

Коммуна расположена на Лазурном берегу Франции южнее города Ванс. Площадь коммуны — 7,26 км², население — 3338 человек (2006) с тенденцией к росту: 3548 человек (2012), плотность населения — 488,7 чел./км².

История 
Селение возникло на рубеже VIII века, когда жители побережья, устав от постоянных набегов сарацинов, ушли в горы и обустроили там хорошо укрепленные деревни («каменные гнёзда»). В 1538 году по приказу Франциска I этот форпост был обнесён каменной стеной.

Сен-Поль-де-Ванс оставался бы одной из многих средневековых укреплённых горных деревень Приморских Альп, но его выделило из общего строя то, что в 20-е годы XX столетия его облюбовали для себя художники из Парижа. Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни зачастили в Сен-Поль-де-Ванс.

Они останавливались в отеле «Золотая голубка» (). Зачастую расплачивались за стол и кров своими работами. Хозяин отеля Поль Руо определённо не остался в накладе. Сейчас отель является собственником работ таких известных всему миру художников, как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто, Шагал. Эти художники, уже став знаменитыми, не забывали Сен-Поль-де-Ванс. В результате и сама деревня, и отель «Золотая голубка» стали культовым местом для поклонников изобразительного искусства. На стенах отеля можно видеть работы выдающихся мастеров. Экспозиция постоянно меняется.

Вслед за одними знаменитостями потянулись и другие. В «Золотой голубке» бывали Бриджит Бардо, Грета Гарбо, Софи Лорен, Берт Ланкастер, Катрин Денёв, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Здесь познакомились, а позже сыграли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре. На местном кладбище покоится прах проведшего в Сен-Поль-де-Вансе последние годы своей жизни Марка Шагала.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3533 человека, а в 2012 году — 3548 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 2215 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1501 были экономически активными, 714 — неактивными (показатель активности 67,8 %, в 1999 году — 64,5 %). Из 1501 активных трудоспособных жителей работали 1363 человека (744 мужчины и 619 женщин), 138 числились безработными (62 мужчины и 76 женщин). Среди 714 трудоспособных неактивных граждан 238 были учениками либо студентами, 211 — пенсионерами, а ещё 265 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1437 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 3339,0 человек. При этом медиана доходов составила 25 тысяч 514 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности 

Сен-Поль-де-Ванс застроен домами XVI—XVIII веков, которые сами по себе являются памятниками истории и культуры. Ныне в этих домах расположены — помимо бутиков и сувенирных лавочек — мастерские художников и художественные галереи.

В числе достопримечательностей — часовня Братства Белых Кающихся (XVII век), коллегиальная церковь и музей Сен-Поля.

Небольшие площади деревни украшают скульптурные работы известных мастеров, в том числе и авторская копия «Мыслителя» Родена.

За чертой села в пиниевой роще расположен , здание которого само по себе считается произведением архитектурного искусства. Оно спроектировано испанским архитектором Жозепом Льюисом Сертом. В оформлении интерьера приняли участие многие знаменитые художники. Шагал выполнил настенное мозаичное панно. Поработали над зданием и Брак и Миро. Этот музей называют Лувром Лазурного Берега — благодаря большому количеству значительных произведений изобразительного искусства, хранящихся в нём. В экспозиции картины Боннара, Брака, Матисса, Шагала, Кандинского, Леже. Скульптуры и мозаика Миро, Арпа, Колдера, Джакометти.

Примечания

Литература 
 
 
 Мирошниченко О.В. Неповторимый шарм Сен-Поль-де-Ванса // Економіст (Ukrainian journal «Eсonomist»), 2021, № 6, С.23-25. – ISSN 1810-3944.

Ссылки 

 
 Официальный сайт Сен-Поль-де-Ванс

Города Франции
Французская Ривьера